Brecker Brothers, gruppo musicale funky statunitense guidato dai fratelli:
 Michael Brecker, sassofonista
 Randy Brecker, trombettista
 Allison Shearmur, nata Allison Ivy Brecker, produttrice cinematografica statunitense